El nombre Sebastian Shaw puede referirse a:
 Sebastian Francis Shaw, obispo católico pakistaní.
 Sebastian Shaw, actor conocido por su papel como Darth Vader en Star Wars.
 Sebastian Shaw (cómics), personaje del universo Marvel Cómics y antagonista de los X-Men.